Octet (8 bits), een eenheid van computergeheugen van 8 bits;
Octet (muziek), een muziekensemble van acht muziekinstrumenten of zangstemmen, of een daarvoor geschreven compositie.
Octet (Bax), één zo'n compositie